Miřetice is de naam van een tweetal gemeenten in Tsjechië:
 Miřetice (okres Benešov), gemeente in okres Benešov
 Miřetice (okres Chrudim), gemeente in okres Chrudim